Avago Technologies () é uma empresa de semicondutores americana, sediada em São José, na Califórnia.

Empresas de semicondutores
Empresas fundadas em 2005